Boquim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Boquim (ort), Sergipe, 
 Boquim (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar